Eastgate bezeichnet:
 Eastgate Centre, Einkaufs- und Bürozentrum in Simbabwe
 Eastgate (Berlin), Einkaufszentrum in Berlin-Marzahn

Orte in England:
 Eastgate (Cambridgeshire), in Peterborough
 Eastgate (Durham), in Stanhope
 Eastgate (Norfolk)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eastgate (Florida)
 Eastgate (Indiana)
 Eastgate (Nevada)
 Eastgate (Texas)
 Eastgate (Washington)

Personen:
 Peter Eastgate (* 1985), dänischer Pokerspieler
 Samuel Eastgate, englischer Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Eastgate Park